Корриво ():